Beleg van Amsterdam (1303-1304)
Beleg van Amsterdam (1572-1578) tijdens de Tachtigjarige Oorlog
Beleg van Amsterdam (1787) manschappen uit Pruisen komen de stad belegeren.